Invagination ist ein Begriff aus der Biologie und der Medizin. Er wird als Beschreibung für die Einstülpung eines Bestandteils in einen anderen benutzt. Im Einzelnen bezeichnet die Invagination:

 in der Zellbiologie 
 Einstülpung der Zellmembran (Beispiel Phagozytose)
 Einstülpung der Kernmembran 
 einen Abschnitt der Gastrulation, eines Teils der Embryonalentwicklung
 die teleskopartige Einstülpung einzelner Darmabschnitte ineinander, siehe Invagination (Medizin)
 Einstülpung der Augenbläschen zum Augenbecher in der Embryonalentwicklung bei Wirbeltieren
 in der Kinderheilkunde (Synonym: Intussuszeption) eine krankhafte Einstülpung eines Darmabschnittes in einen anderen.